Frank Wolff peut faire référence à :

 Frank Wolff (1928-1971), un acteur américain
 Frank Wolff, un personnage des aventures de Tintin et Milou